Stucky ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stucky (1892–1969), Schweizer Bauingenieur
 Bettina Stucky (* 1969), Schweizer Schauspielerin
 Erika Stucky (* 1962), Schweizer Musikerin
 Fritz Stucky (1929–2014), Schweizer Architekt
 Galen Stucky (* 1936), US-amerikanischer Materialwissenschaftler
 Georg Stucky (1930–2020), Schweizer Politiker (FDP)
 Gian Carlo Stucky (1881–1941), Schweizer Unternehmer
 Giovanni Stucky (1843–1910), italienischer Unternehmer Schweizer Herkunft
 Harley J. Stucky (1920–2005), US-amerikanischer Historiker
 Mark Stucky (* 1959), US-amerikanischer Testpilot
 Rolf Stucky (* 1942), Schweizer Klassischer Archäologe
 Steven Stucky (1949–2016), US-amerikanischer Komponist

Namensbestandteil von:
 Molino Stucky, ehemalige Getreidemühle, heute Hotel in Venedig

Siehe auch:
 Stucki